Думычи (Погарисский сельский совет) — село в Жолковском районе Львовской области Украины.
 Думычи (Подлесянский сельский совет) — село в Жолковском районе Львовской области Украины.